Князь Пётр Иванович Хованский — воевода во времена правления Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Хованские. Младший сын князя Ивана Ивановича Хованского. Имел братьев: князей и воевод Фёдора Ивановича по прозванию Телица и Ивана Ивановича по прозванию Жердь.

Биография 
В 1531 году воевода в Кашире. В 1535 году первый воевода правой руки войск на Сивере. В марте 1542 года сын боярский Волока Ламского, упомянут на посольском приёме литовских послов в Москве, который "в думе не живут, а при послах в избе были". В марте 1554 года второй воевода второй правой руки войск в Казанском походе на Нагорную сторону. В марте 1545 года второй воевода Сторожевого полка в походе в Коломну, в связи с крымской опасностью. В апреле 1549 года второй воевода второго Передового полка против шведов. В сентябре 1551 года первый воевода седьмой левой руки войск в походе к Полоцку.

По родословной росписи показан бездетным.

Примечания

Литература 

 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб. Тип. К. Вингебера. 1854 г. Ч.I. Хованский Пётр Иванович. стр. 280.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Хованский Пётр Иванович. стр. 51.

Пётр